Джа́комо Бульгаре́лли (; 24 октября 1940 — 12 февраля 2009) — итальянский футболист, игрок «Болоньи» и национальной сборной. Чемпион Европы 1968 года.

Биография 
Всю свою карьеру провёл в клубе «Болонья» с 1959 по 1975 годы, стал чемпионом в сезоне 1963/64 и дважды выигрывал Кубок Италии, благодаря чему стал самым знаменитым игроком «Болоньи». Также он побеждал в англо-итальянском кубке 1970 года и в Кубке Митропы 1961 года.

На уровне сборной провёл 29 игр, 7 раз отличился. На ЧМ-1966 Бульгарелли являлся игроком основного состава. В матче со сборной КНДР ему была доверена капитанская повязка, однако доиграть матч до конца ему не удалось. Во время столкновения с корейским футболистом Бульгарелли усугубил травму колена и вынужден был покинуть поле. Поскольку замены не были предусмотрены регламентом соревнований, то сборная Италии осталась в меньшинстве и в итоге сенсационно проиграли 0:1 и не вышла из группы. На чемпионате Европы 1968 года был в заявке Италии, ни разу не играл в финальных матчах, однако стал чемпионом Европы.

После завершения карьеры работал телекомментатором на телеканалах TMC (Телевидение Монте-Карло) и RAI.

Достижения 
 Чемпион Европы: 1968
 Чемпион Италии: 1963/64
 Обладатель Кубка Италии: 1969/70, 1973/74
 Обладатель англо-итальянского кубка: 1970
 Обладатель Кубка Митропы: 1961

Примечания 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки олимпийской сборной Италии по футболу
Игроки сборной Италии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1960 года
Чемпионы Европы по футболу
Игроки ФК «Болонья»
Похороненные на кладбище Чертоза